Котовский сельский совет (сельсовет)

Украина 
Котовский сельский совет (укр. Котівська сільська рада) — название сельских советов на Украине. Упразднены в 2020 году.

 Котовский сельский совет — входит в состав Магдалиновского района Днепропетровской области.
 Котовский сельский совет — входит в состав Радомышльского района Житомирской области.
 Котовский сельский совет — входит в состав Бережанского района Тернопольской области.
 Котовский сельский совет — входит в состав Гусятинского района Тернопольской области.
 Котовский сельский совет — входит в состав Волчанского района Харьковской области.

Россия 

Котовский сельсовет — название административно-территориальной единицы и (или) сельского поселения в нескольких регионах России:

 Котовский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Котовский сельсовет — в Пристенском районе Курской области.
 Котовский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Мытищинском (1935—1939), Краснополянском (1939—1959) и Химкинском (1959) районах Московской области.
 Котовский сельсовет — в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Котовский сельсовет — Рассказовском районе Тамбовской области.
 Котовский сельсовет — в Урицком районе Орловской области.

См. также 
 Котовское сельское поселение